Джейсон Річардсон (легкоатлет)
 Джейсон Річардсон (баскетболіст)